Esistono più comuni francesi con questo nome

Oisy – Aisne
Oisy – Nièvre
Oisy – Nord